La Kup Hrvatske u nogometu za juniore (coppa della Croazia di calcio giovanile) è una competizione calcistica disputata tra le formazioni giovanili delle squadre appartenenti alla Federazione calcistica della Croazia, che gestisce la manifestazione. La prima edizione è stata quella del 1963.

Albo d'oro

Repubblica Socialista di Croazia 
I vincitori andavano poi a disputare la coppa jugoslava giovanile contro i vincitori delle altre repubbliche e province della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia.

Croazia indipendente

Note

Voci correlate 
 Juniorsko prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatski nogometni kup 
 Federcalcio croata 
 Omladinski kup Jugoslavije u nogometu

Competizioni calcistiche jugoslave
Competizioni calcistiche croate